Мухомор (Amanita) — рід грибів родини мухоморових (Amanitaceae).
 Мухомор білий смердючий також мухомор смердючий, смердюк, королиця біла (Amanita virosa Bertill.) — гриб з родини мухоморових — Amanitaceae.
 Мухомор зелений чи Поганка бліда (Amanita phalloides (Vah1 ех Fr.) Secr.) , також гадючка, блекітниця, мухомор гадючий — надзвичайно отруйний гриб з родини мухоморових — Amanitaceae.
 Мухомор червоний також маримуха, мухаїр, жабурка (Amanita muscaria (L. ex Fr.) Hook.) — отруйний гриб з родини мухоморових — Amanitaceae.
 Мухоморові або Амані́тові (Amanitaceae) — родина грибів порядку Агарикальні (Agaricales).
 Мухомор — персонаж мультфільму «Незнайко на Місяці», місячний гангстер.